Krauschwitz ist der Name von

 Krauschwitz (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Krauschwitz (Teuchern), Ortsteil der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Kauschwitz
 Krauschütz